Анива — ныне не существующая железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому городу, в котором была расположена. Станция являлась конечной, но во времена Карафуто существовали идеи продления пути до станции Хонто на западном побережье. Станция законсервирована в 1993 году, немногим поздней станция и перегон были разобраны.

Фотографии

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области
Закрытые железнодорожные станции